La République montagnarde (ou République des montagnards) peut faire référence à :
 la Convention montagnarde, période de la Première République française ;
 la République montagnarde du Caucase du Nord, éphémère État du Caucase ;
 la , république socialiste soviétique autonome.